Jméno Leopold Winter označuje nebo označovalo více osob:
 Leopold Winter (františkán) (1705/1706-1775) – německý františkán působící v českých zemích
 Leopold von Winter (1797–1864) – německý evangelický teolog
 Leopold von Winter (1823-1893) – německý politik, Oberbürgermeister v Gdaňsku
 Leopold Winter (spisovatel) (1833-1911) – pseudonym lékaře v lázních sv. Kateřiny v Počátkách (okr. Pelhřimov), pod nímž publikoval historické romány a zábavné divadelní hry. Vlastním jménem Leopold Winternitz.
 Leopold Winter (*1898) – hitlerovský zločinec, člen SS, činný v koncentračním tábor Mauthausen-Gusen